Crvica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Crvica, un village situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Crvica, un village situé dans la municipalité de Srebrenica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Serbie
Crvica, un village situé dans la municipalité de Bajina Bašta, district de Zlatibor.